Brügelmann steht für:
 Brügelmann (Marke)

Brügelmann ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Friedrich Brügelmann (1758–1824), Bürgermeister von Elberfeld
 Hans Brügelmann (* 1946), deutscher Grundschulpädagoge und Schriftsprachdidaktiker
 Hedy Iracema-Brügelmann (1879–1941), deutsch-brasilianische Sopranistin
 Hermann Brügelmann (1899–1972), deutscher Kommunalpolitiker
 Jan Brügelmann (1921–2012), deutscher Unternehmer und Kommunalpolitiker (FDP)
  
 Matthias Brügelmann (* 1972), deutscher Sportjournalist